Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1945 — шестой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 10 по 23 декабря в Москве.

Порядок проведения: 2 полуфинала (по 5 призеров из каждого полуфинала допускались в финал) и финал. Без поражений провела чемпионат В. Борисенко, впервые ставшая чемпионкой страны — 7½ очков. На очко отстала от чемпионки Л. Руденко. З—4-е места разделили Е. Быкова и О. Рубцова — по 5½ очков.

Примечательные партии 
В. Чудова — Е. Быкова
1.е4 с6 2.d4 d5 3.еd сd 4.Сd3 Кf6 5.Кf3 Кc6 6.с3 Сg4 7.h3 Сh5 8.Сf4 Фb6 9.Фс2 Сg6 10.С:g6 hg 11.Кbd2 е6 12.Кg5 Лс8 13.Фb1 Се7 14.0—0 0—0 15.Кdf3 Фd8 16.Ле1 Кh5 17.Сd2 Ка5 18.Л:е6 fе 19.Ф:g6 С:g5 20.К:g5 Кf6 21.К:е6 Фе7 22.К:f8 Л:f8 23.Ле1 Фf7 24.Ф:f7+ Кр:f7 25.f3 Ле8 26.Л:е8 Кр:е8 27.Крf2 Кс4 28.Сс1 Крd7 29.g4 Кре6 30.h4 g6 31.Крg3 а6 32.Крf4 Кh7 33.g5 Кd6 34.Крg4 Кf7 35.Сf4 b5 36.Сd2 Кd6 37.Сf4 Кf7 38.Сс1 Кd6 39.Сf4 Кf7 40.Сb8 Кf8 41.Сf4 Кd6 42.С:d6 Кр:d6 43.f4 Кре6 44.f5+ gf 45.Крf3 Крf7 46.Крf4 Крg6 47.h5+ Кр:h5 48.Кр:f5 Кg6 49.Кре6 Кf4+ 50.Крf5 Кg6. Ничья.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1945 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 1945 года
1945 год в Москве
Спорт в России в 1945 году
Чемпионаты СССР в 1945 году